Twitchen (Devon), een plaats in Engeland
 het zoeken van zeldzame vogelsoorten / soortenjagen. Zie: Vogelen#Twitchen